Słońce – centralna gwiazda Układu Słonecznego
 Słońce – karta tarota
 Słońce (Helios) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie Słońca
 Słońce (Sol) – w mitologii rzymskiej bóg Słońca
 Słońce – polski herb szlachecki
 Słońce – album grupy muzycznej Łzy
 Słońce – słońce występujące w Teletubisiach.

Zobacz też 

 
 
Słoneczko